Блајд има више значења:
 Блајд (Џорџија)
 Блајд (Калифорнија)